Porsche pode se referir a:

 Porsche, fábrica alemã de automóveis esportivos;
 Ferdinand Porsche, engenheiro automotivo austríaco, um dos projetistas do Volkswagen Fusca e fundador da Porsche;
 Ferry Porsche, filho de Ferdinand Porsche, designer de automóveis e empresário austríaco diversos automóveis esportivos produzidos pela Porsche.
 Alexander Porsche, filho de Ferry Porsche e neto de Ferdinand Porsche foi o designer do primeiro modelo da série Porsche 911

Desambiguação